Název Hněvkov má více sídel:
 Hněvkov (Blatná), část města Blatná v okrese Strakonice
 Hněvkov (Zábřeh), část města Zábřeh v okrese Šumperk